The Walking Dead fekete-fehér amerikai képregény könyv. Létrehozója és írója, Robert Kirkman, rajzolója Tony Moore. A képregény egyik központi figurája a korábbi seriff, Rick Grimes, aki egy lövöldözés során kómába esett, és abból felébredve egy zombi apokalipszisben találja magát. Megtalálja a feleségét és a fiát, és találkozik más túlélőkkel is. Fokozatosan veszi át a vezető szerepet, így közösséget alakítva ki.

Az első kötet 2004. május 4-én jelent meg angolul és az utolsó befejező kötet pedig 2019. augusztus 13-án.

Kötetek

Televíziós adaptációk

Hivatkozások

További információk 
 Magyar kiadás hivatalos oldala

Amerikai képregények
The Walking Dead